Grapete pode ter vários significados:
 Grapete - Ex-futebolista, zagueiro do Atlético nas décadas de 60 e 70.
 Grapette - Refrigetante de frutas.

Desambiguações de topônimos
Desambiguação